Francja:
 Hundsbach – miejscowość

Niemcy:
 Hundsbach – dzielnica Tann (Rhön)
 Hundsbach – dzielnica Waldsassen
 Hundsbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Bad Kreuznach